Ва́йва () может означать:

 Вайва — женское имя
 Вайва — деревня в Пренайском районе Литвы
 «Вайва» — каунасское издательство (1922-1926 г.)
 «Вайва» — опера Витаутаса Кловы
 «Вайва» — сорт картофеля
 «Вайва» — первая в СССР серийная магнитола (1960 г.)